Жауру:

 Жауру — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу.
 Жауру — микрорегион в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу. Составная часть мезорегиона Юго-запад штата Мату-Гроссу.